

Рок-Спрінгс — місто, штат Вайомінг
 Рок-Спрінгс — селище, штат Вісконсин
 Рок-Спрінгс — переписна місцевість, штат Нью-Мексико